La Nazionale di pallacanestro femminile italiana Under 20, ex Nazionale italiana femminile Juniores e Nazionale italiana femminile Under 22, è una selezione giovanile della Nazionale italiana femminile di pallacanestro, ed è rappresentata dalle migliori giocatrici di nazionalità italiana di età non superiore ai 20 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.
Nel corso degli anni questa selezione ha subito alcuni cambiamenti nel nome, dovuti agli adeguamenti nelle normative della FIBA in fatto di classificazione delle categorie giovanili.
Agli inizi la denominazione originaria era Nazionale Juniores, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo Nazionale Under 22. Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.
Attualmente l'allenatore è Nino Molino.

Competizioni

Campionati Europei 
La prima edizione risale al 2000, e fino al 2004 la competizione ha avuto cadenza biennale. Dall'edizione del 2005 ha assunto una cadenza annuale.
L'Italia li ha ospitati due volte:
nel 2008 con le sedi di Chieti, Sulmona e Pescara
nel 2014 con la sede unica di Udine

Per l'Italia, cinque medaglie, ottenute nelle edizioni del 2013, 2014, 2016, 2019 e 2022.

2000 11°
2002 11°
2004 12°
2005 6°
2006 9°
2007 6°
2008 9°
2009 9°
2010 12°
2011 7°

2012 13°
2013  2°
2014  3°
2015 5°
2016  2°
2017 6°
2018 4°
2019  1°
2022  3°

Formazioni

Europei

Altri collegamenti 
 

 U20